Оска́риус () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Оскариус, Бенгт (род. 1944) — шведский кёрлингист, чемпион мира.
 Оскариус, Челль (род. 1943) — шведский кёрлингист, чемпион мира.